Григо́рьев Ю́рий Никола́евич — советский и российский художник-график. Член СХ РФ с 2000 года. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (2001). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2022).

Биография 
Григорьев Юрий Николаевич родился 9 октября 1951 года в г. Самборе Дрогобычской области Украинской ССР.

В 1971 году окончил Уфимское педагогическое училище № 2.

Специальное образование — художественно-графический факультет Уфимского филиала МГОПУ имени М. А. Шолохова (ныне — МГГУ имени М. А. Шолохова; 2003). Дипломная работа в БГПУ имени М. Акмуллы: «Мирон Фёдорович слушает птиц» (эскиз картины, х. м.).

С 1971 работает в Уфе: с 1977 года — преподаватель Уфимской школы искусств № 1, с 1989 года — педагог детской художественной школы № 1 имени А. А. Кузнецова, с 2002 года — методист Республиканского учебно-методического центра по образованию.

Григорьев, Юрий Николаевич — организатор Открытого республиканского конкурса детского художественного творчества имени А. А. Кузнецова (1991), Всероссийского конкурса детского юмористического рисунка «Черниковская котовасия» (1998; оба — Уфа).

В настоящее время живет и работает в г. Уфе.

Местонахождение произведений в собраниях музеев и картинных галерей: Дом юмора и сатиры в г. Габрово (Болгария), собрание Международного салона юмора в г. Бордигера (Италия), собрание Международного салона карикатуры (Монреаль, Канада), собрание Международного салона сатирической графики (Легница, Польша).

Работы 
Карикатуры «Старая пена», 1983; циклы «История», 1987; «По поводу перестройки», 1989

Шаржи (серия шаржей на художников, 1998), плакатов («Мы победим!», 1985; «Пей до дна», 1988)

Иллюстрации к повестям «Ночь перед Рождеством» (1996) Н. В. Гоголя, «История одного города» (2002) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Композиции (серия «Родина моей мамы», 1998), пейзаж («Мгновение», 1997), натюрморт (серия «Осенний полёт», с 2001).

Выставки 
Григорьев Юрий Николаевич — участник выставок с 1974 года, международных — с 1983 года.

Персональные выставки в Уфе (1983, 1986, 1997).

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (14 сентября 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (2001).
 Диплом Третьего независимого международного биеннале графики «Белые Интерночи» (2006; Санкт-Петербург).
 Лауреат международного конкурса юмористического рисунка «Новый город» (г. Тольятти; 1997).
 Лауреат Республиканской выставки произведений преподавателей детских художественных школ и школ искусств (Уфа; 2003).

Ссылки 
 http://www.shrb.ru/graphica/grigoriev.htm
 https://web.archive.org/web/20160304204551/http://artru.info/ar/49130/

Примечания 

Графики СССР
Художники Башкортостана
Заслуженные работники культуры Республики Башкортостан